

Села 
 Іванівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Гурівська сільська громада (в минулому — Долинський район)
 Іванівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Іванівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада (в минулому — Олександрівський район)
 Іванівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Соколівська сільська громада